Der Begriff Terrassenschwimmbad bezieht sich auf Badeanlagen dieses Namens an verschiedenen Orten:

 Terrassenschwimmbad (Bad Kissingen)
 Terrassenschwimmbad (Nebra)
 Terrassenschwimmbad (Neckargemünd)